Het seizoen 2004/05 van de zondag Hoofdklasse C ging van start op 4 september 2005, de laatste speelronde was op 14 mei 2006. De zondag Hoofdklasse C is een van de zes ene hoogste voetbalcompetities in Nederland uitgeoefend door amateurs. De regerend kampioen was De Treffers, dat vorig seizoen kampioen werd.

Teams

Ranglijst

Stand 

1 Winnaar eerste periodetitel
2 Winnaar tweede periodetitel
3 Winnaar derde periodetitel
* Plaatsvervangende periodekampioen

Uitleg kleuren

Uitslagen

Topscorers 

Hoofdklasse Nederland
Hoofdklasse, Zondag C